

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3
 Kępno – miasto
 Kępno – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk
 Kępno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dobrzany